Ahmetović est un patronyme bosniaque composé du prénom Ahmet et du suffixe patronymique slave -vić (« fils d'Ahmet »).

Il est porté notamment par :
  (né en 1995), chanteur bosnien ;
  (né en 1991), joueur de football bosnien ;
  (né en 1985), joueur de football bosnien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque